Andel steht für:
 ein Salzwiesengras, siehe Andel (Gras)
 einen Stadtteil der Stadt Bernkastel-Kues, siehe Andel (Bernkastel-Kues)
 ein Ortsteil der niederländischen Gemeinde Altena
 den deutschen Namen von Andalo, einer Gemeinde in der Provinz Trient in Italien
 eine französische Gemeinde in der Bretagne, siehe Andel (Côtes-d’Armor)

Anděl steht für:
 U-Bahnhof Anděl, Station der Prager Metro
 einen Mondkrater, siehe Anděl (Mondkrater)
 einen tschechischen Musikpreis, siehe Anděl (Musikpreis)

Andel oder Anděl ist der Familienname folgender Personen:
 Horst J. Andel (1933–2001), deutscher Journalist und Mossad-Agent
 Jan van Andel (1877–1973), niederländischer Generalleutnant
 Jay Van Andel (1924–2004), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Karel Anděl (1884–1947), tschechischer Selenograph
 Olaf von Andel (* 1984), niederländischer Ruderer
 Rudolf Anděl (1924–2018), tschechischer Historiker und Pädagoge